Anthony Ocaña (Santo Domingo, 7 de marzo de 1980) es un compositor y guitarrista dominicano, nacionalizado español en el año 2007.

Biografía 
Compositor polifacético con una voz muy personal que reúne influencias de diversos géneros incluidos la música minimalista, ambient, clásica, rock progresivo, post-pop, contemporánea, jazz, caribeña y latino americana.

Nace en la República Dominicana (”R.D.”) el 7 de marzo de 1980 y se nacionaliza español en el año 2007. 

A los 5 años de edad le pide a sus padres que le ponga en clases de piano y es ahí cuando empiezan sus estudios musicales sabiendo que iba a dedicar el resto de su vida a la música. A los 12 años descubre la guitarra y aprende a tocar guitarra eléctrica en diversos estilos Rock, Blues, etc. a la par que se prepara como guitarrista clásico para entrar al Conservatorio Nacional de Música (República Dominicana). En el conservatorio estudia con el maestro cubano Rubén González. A los 18 años recibe una beca para estudiar composición y guitarra en Nueva York, donde se gradúa con honores. Con tan solo 19 años es invitado a ser anfitrión del pianista de jazz y ganador de varios Premios Grammy, Gonzalo Rubalcaba. A raíz de esta experiencia Ocaña decide interpretar solo sus composiciones y arreglos en sus conciertos. Más tarde vuelve a ser invitado como anfitrión de Gonzalo Rubalcaba, así como de Egberto Gismonti, una de sus máximas influencias. Viviendo en Nueva York trabaja componiendo música para Elliot Magaziner (quien fuera director de la orquesta de Frank Sinatra) y estudia con músicos de la talla de Ingram Marshall, Mary Ann Joyce-Walter y Benjamin Verdery. 

En el año 2002, Ocaña se traslada a España donde reside actualmente. 

Ha publicado cinco trabajos discográficos y varios EP: “A Paso de Cebra” con Sebastián Lerner (2001), Anthony Ocaña (2006), Solo (2008), “Wet Fields” (2010), "Placeres" (2012) e “In Trance (la luna o los ritos del amor)” (2015) habiendo recibido excelentes críticas de todos ellos.

Discografía 

 Anthony Ocaña AO 001 (2003-2006)
 Anthony Ocaña "Solo" AO 002 (2008)
 Anthony Ocaña "Wet Fields" AO 003 (2010)
 Anthony Ocaña "Placeres" AO 004 (2012)
 Anthony Ocaña "In Trance" (2015)

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Sitio Oficial en Facebook
 La Obra de Anthony Ocaña según Tomás Marco

Compositores de República Dominicana
Guitarristas de República Dominicana